Минимум пять кораблей Королевского флота носили название HMS Defence (оборона):

 HMS Defence — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1763; разбился в 1811.
 HMS Defence — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; построен в 1815; разобран в 1857.
 HMS Defence — батарейный броненосец типа Defence; спущен на воду в 1861; отправлен на слом в 1935.
 HMS Defence — броненосный крейсер типа Minotaur; спущен на воду в 1907; потоплен при Ютландии.
 HMS Defence — лёгкий крейсер; спущен на воду в 1944; постройка приостановлена до 1954. В 1957 переименован в HMS Lion (C34).